Šternberská kaple může být:

 kaple u katedrály svatého Bartoloměje v Plzni
 kaple u kostela svatého Jiljí a Panny Marie Královny v Třeboni
 36. kaple v Dřevčicích na poutní cestě z Prahy do Mladé Boleslavi
 kaple svatých Ostatků v katedrále svatého Víta v Praze
 Hradní kaple (Šternberk)